COX je lahko:

 Cox, priimek več znanih ljudi
 Cox (otok), kanadski otok
 Ciklooksigenaza, encim, ki preprečuje nastanek vnetnih prostaglandinov